Слобожанський говір — один з новожитніх говорів південно-східного наріччя української мови, поширений у південно-східних районах Сумської та Харківської, північних районах Луганської, а також на суміжних землях (південні райони Курської, західні, центральні, південні, східні райони Білгородської, південні, західні райони Воронізької та північно-західні райони Ростовської областей Росії).
 Слобожанський національний природний парк — природоохоронна територія в Україні, на території Краснокутського району Харківської області.
 Слобожанський краєзнавчий музей — краєзнавчий музей селища Слобожанське Кегичівського району Харківської області.
 Слобожанський цукровий завод (підприємство «Цукрове») — завод з виробництва цукру в смт Слобожанське Кегичівського району Харківської області.
 Слобожанський проспект — одна з головних вулиць міста Дніпро, у лівобережних Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах.